SPSF kan syfta på:

 SPSF – en frivillig försvarsorganisation, se Svenska pistolskytteförbundet
 SPSF – ett järnvägsbolag Southern Pacific Santa Fe Railroad bildat genom samgåendet 1984 mellan The Southern Pacific Company och Santa Fe Industries, se Southern Pacific Railroad